Ponta do Mangue kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta dos Mangues Secos, udde, Maranhão, Primeira Cruz, 
 Ponta dos Mangues (udde i Brasilien, Alagoas), 

Robotskapade Brasilienförgreningar